Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года
1964 год в Индии